Sherman Pass ist der Name folgender Gebirgspässe in den Vereinigten Staaten:

 Sherman Pass (Kalifornien) im Tulare County
 Sherman Pass (Washington) im Ferry County